Burgstallgraben ist ein Gewässername:

 Burgstallgraben (Brandenberger Ache), linker Zufluss der Brandenberger Ache bei Burgstall, Gemeinde Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Burgstallgraben (Mur), linker Zufluss vom Speiereck zur Mur in Sankt Michael im Lungau, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Burgstallgraben (Seckach), rechter Zufluss der Seckach (zur Jagst) vor Sennfeld, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgstallgraben (Südliche Taurach), linker Zufluss von der Frischlingshöhe der Südlichen Taurach zwischen Tweng und Mauterndorf, beide im Bezirk Tamsweg, Salzburg

Siehe auch:
 Burgstallbach